Сыдиево — село в Болгарии:
 Сыдиево — в Бургасской области;
 Сыдиево — в Сливенской области.